Cajazeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cajazeiras (ort), Paraíba, 
 Cajazeiras (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar